Draeger peut faire référence à :

Patronyme 
 Donn F. Draeger (1922-1982), judoka américain
 Jürgen Draeger (1940-2020), peintre et acteur allemand
 Manuela Draeger (1950-), pseudonyme de Antoine Volodine, romancier français
 Richard Draeger (1937-2016), rameur américain

Autre 
 Draeger, entreprise d'imprimerie créée en 1887